

События 
 Консулы Гней Бебий Тамфил (плебей) и Луций Эмилий Павел (патриций).
  Сенат в ответ на многочисленные жалобы ахейцев заявил, что не желает вступать ни в какие пелопоннесские дела.
  Персей, старший сын Филиппа, вошёл в сговор с правителем Пеонии Диасом, который вкрался в доверие к Деметрию и узнал, что тот замышляет бегство в Рим. Филипп, находившийся с войсками в стране медов, велел начать расследование, а разобрав улики, приказал отравить Деметрия.
 Конец 180-х годов — Фарнак захватывает Синопу и переносит туда свою столицу. Неудачная война Понта с коалицией Вифинии, Пергама и Каппадокии.

См. также

Примечания